Развилок — название рек в Томской области России:

Развилок (приток Росомахи)
Развилок (приток Ямной)
Развилок — приток Пасила
Развилок — приток Оглата